Bawden ist der Familienname folgender Personen:
Frederick Bawden (1908–1972), britischer Pflanzenpathologe
 Louise Bawden (* 1981), australische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Nina Bawden (1925–2012), britische Autorin und Kinderbuch-Autorin
Siehe auch:
 Bawden Ice Rise
 Bowden